Watkins House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Watkins House (Arkansas), ID-Nr. 91001182
 Watkins House (Louisiana), ID-Nr. 97001519
 Watkins House (Missouri), ID-Nr. 83001036
 Watkins House (Ohio), ID-Nr. 74001578
 Watkins House (Virginia), ID-Nr. 04000549